Schloßplatz est un mot allemend qui signifie place du château.

Schloßplatz peut désigner :
 Schloßplatz, une place à Berlin, en Allemagne ;
 Schloßplatz, une place à Stuttgart, en Allemagne.